Lelu (Mikronezja) – miasto w Sfederowanych Stanach Mikronezji
 Lelu (Estonia) – wieś w Estonii